

Нікульське — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область
 Нікульське — присілок, Митищинський міський округ, Московська область